Die 195. Division sind folgende militärische Einheiten auf Ebene der Division:

Infanterie-Divisionen 
  195. Infanterie-Division (Deutsches Kaiserreich)
  195. Division (Republik China), kämpfte im Chinesisch-Japanischen Krieg im September und Oktober 1939 in Hunan

Liste militärischer Divisionen nach Nummern